Джейд Хсу (, ) — американская порноактриса, член зала славы Urban X Award.

Биография 
Родилась 23 июля 1981 года в городе Шарлотт (Северная Каролина), выросла там же. Имеет корейские и индейские корни. В порноиндустрии дебютировала в 1999 или 2000 году, в возрасте около 19 лет. Снималась для таких студий, как 4-Play Video, Adam & Eve, ALS Scan, Elegant Angel, Evil Angel, Metro, Sin City, Wildlife и других. Также выступала как модель для журналов Playboy, Penthouse и Hustler.

В 2011 году была включена в Зал славы Urban X Award.

Ушла из индустрии в 2014 году, снявшись в 114 фильмах.

Награды 
 2011 — включена в Зал славы Urban X Award

Избранная фильмография 
 Rub the Muff 2 (2001)
 Undressed and Oversexed (2004)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Члены Зала славы Urban X